Gütsch (aleman. ‚Hügel‘) heißen folgende geographische Objekte in der Schweiz:

 Château Gütsch, Hotel in Luzern
 Festung Gütsch, eine ehemalige Festung der Armee im Kanton Uri
 Windpark Gütsch, ein Windpark im Kanton Uri
 Gütsch (Luzern), ein Hügel in der Stadt Luzern mit der Gütschbahn und dem Hotel Château Gütsch
 Zuswiler Gütsch, 658 m, Hügel bei Zuswil, Gemeinde Ettiswil, Kanton Luzern 
 Kottwiler Gütsch, 640 m, Hügel bei Kottwil, Gemeinde Ettiswil, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Gutsch